Ginnastica Tritium – società di ginnastica, campione d'Italia di ginnastica aerobica
 Associazione Sportiva Dilettantistica Tritium Calcio 1908 – squadra di calcio
 Tritium Magallum, insediamento romano nella Spagna Tarraconese